A Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe é uma circunscrição eclesiástica católica, pertencente à Diocese de Uberlândia. Foi fundada em 1 de dezembro de 1998 por Dom José Alberto Moura, CSS. Está localizada no Bairro Laranjeiras, zona Sul de Uberlândia.

Párocos: Padres Franco e José Amilton

Ver também
 Diocese de Uberlândia
 Dom Paulo Francisco Machado

Nossa Senhora de Guadalupe